Алексей Иванович Зыков — российский актёр, хореограф, режиссёр, театральный педагог.

Биография 
Родился 7 июля 1966 года в Пятигорске (Ставропольский край).

В 1991 году закончил театральный факультет СГК имени Собинова по специальности «актёр драматического театра и кино» (курс Народной артистки России Р. Беляковой). С 1991 г. по 1993 г. — актёр Саратовского академического театра драмы; с 1999 г. по 2010 г. — балетмейстер, актёр, режиссёр (по договору).

В 1993-2008 годах являлся организатором и художественным руководителем различных танцевальных групп и школ в Саратове. Создал и руководил танцевальными группами «Театр ЛиКº» и «ДКdance» (при Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина).

В 1997 году прошёл обучение в Международной школе танца ADF по классам модерн, джаз, контакт-импровизация, афро-американский танец (Северная Каролина, США), а в 2000 году - «ADF в России-3» в Москве.

В 2003-2004 годах работал в качестве хореографа и преподавателя пластики и танца во Франции:
 преподаватель пластики и танца по французской государственной программе актёрских стажировок AFDAS (2003)
 хореограф-постановщик спектакля «Monsieur de Maupassant» в Théậtre de CHELLES (компания «Que-da Théậtre», 2004)
С 1998 года работает на театральном факультете СГК имени Собинова (ныне - СаТИ). Ведёт занятия по дисциплине "Современный танец". Разработал авторскую программу преподавания современного танца и подготовил к печати учебное пособие «Современный танец в театральном институте» (рекомендовано УМО по образованию в области театрального искусства в качестве пособия для высших учебных заведений). Автор ряда научных и учебно-методических статей, участник научно-практических конференций.

В 2005-2007 годах работал преподавателем по мастерству актёра в мастерской Риммы Беляковой.

С 2009 года заведовал кафедрой пластического воспитания, с 2016 года возглавил кафедру специальных дисциплин.

В 2015 году защищёна кандидатская диссертация «Динамика художественных процессов в театральном искусстве: пластика и танец в структуре современного российского драматического спектакля» (защита состоялась 13 октября 2015 года).

Член СТД РФ с 2002 года.

Является одним из крупнейших специалистов современной хореографии и пластической режиссуры; многократный Лауреат областного Фестиваля "Золотой Арлекин" (Саратов, номинация «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле», 2000-2006), лауреат «Акции по поддержке Российских театральных инициатив» при Совете Президента РФ по культуре и искусству (2006).

Творчество

Роли, хореография, режиссура 
 «Клинч» А. Слаповский (режиссёр – Р. Белякова). Саратовский государственный академический ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва. Премьера состоялась в феврале 1999 г. Пластическая версия спектакля.
 «Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 16 апреля 1999 г. Хореография в спектакле.
 «Любовь и танец» – танцевально-пластический спектакль. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 9 июня 1999 г. Автор, хореография и постановка.
 «Господин де Мопассан» по рассказам Ги де Мопассана (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 24 сентября 1999 г. Хореография в спектакле, пластическая версия спектакля.
 «Конкурс» А. Галин (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 14 апреля 2000 г. Хореография в спектакле
 «Женитьба Фигаро» П.–О. Бомарше (режиссёр – И. Коняев). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 24 мая 2000 г. Хореография в спектакле
 «Человек и джентльмен» Э. де Филиппо (режиссёр – А. Галко). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 29 июня 2000 г. Хореография в спектакле
 «Сплендидс» Ж. Жене (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 24 ноября 2000 г. Хореография в спектакле, исполнение роли Браво
 «Волшебные желания» В. Глейзер (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 29 декабря 2000 г. Пластическая версия спектакля
 «Ночь в библиотеке» Ж.-К. Байи (режиссёр Ж. Цай). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 18 апреля 2001 г. Роль – Новичок
 «Любовь и танец – 2» – танцевально-пластический спектакль. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 22 мая 2001 г. Автор, хореография и постановка
 «Долгая счастливая жизнь» Г. Шпаликов (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 21 июня 2001 г. Хореография в спектакле
 «Мечтатели» по пьесам А.Н. Островского «Таланты и поклонники», «Лес» (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 20 сентября 2002 г. Хореография в спектакле, исполнение роли Васи
 «Снежная Королева» Е. Шварц (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 29 декабря 2002 г. Хореография в спектакле
 «Завтрак у предводителя» И. Тургенев (режиссёр – И. Коняев). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 23 февраля 2003 г. Хореография в спектакле
 «Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорка (режиссёр – Р. Белякова). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 20 марта 2003 г. Пластическая версия спектакля
 «Babel» по рассказам И. Бабеля (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 23 апреля 2003 г. Хореография в спектакле
 «Копилка» Э.–М. Лабиш (режиссёр – А. Кузнецов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 16 июля 2004 г. Хореография в спектакле, исполнение роли Кокареля
 «Monsieur de Maupassant» («Господин де Мопассан») по рассказам Ги де Мопассана, новая версия на двух актёров (режиссёр – А. Кузнецов). Постановка осуществлена во Франции. Théậtre de CHELLES. Компания «Que-da Théậtre». Премьера состоялась 6 ноября 2004 г. Пластическая версия спектакля
 «Сонеты» (по мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») – пластическая драма. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 10 декабря 2004 г. Либретто, хореография, постановка, подбор музыки
 «2×2=5, или маленькие комедии» К. Степанычева (режиссёр – Г. Аредаков). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 18 ноября 2005 г. Пластическая версия спектакля
 «Чиполлино и его друзья» С. Прокофьева, И. Токмакова (режиссёр – В. Горбунов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 24 декабря 2005 г. Режиссёр по пластике
 «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорка (режиссёр – М. Глуховская). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 13 мая 2006 г.  Хореография в спектакле
 «Ночь ошибок» О. Голдсмит (режиссёр – Р. Белякова). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 6 июля 2006 г. Хореография в спектакле, ассистент режиссёра, исполнение роли молодого Марло
 «Трамвай "Желание"» Т. Уильямс (режиссёр – М. Глуховская). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 14 октября 2006 г. Хореография в спектакле, исполнение роли Хэролда Митчела (Митча).
 «Кукушкины слёзы» А. Толстой (режиссёр – А. Плетнёв). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 14 декабря 2006 г.  Хореография в спектакле
 «Двенадцать месяцев» С. Маршак. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 26 декабря 2006 г. Режиссёр и хореограф спектакля
 «Сны Бальзаминова» сценическая композиция Р. Беляковой по пьесам А.Н. Островского (режиссёр – Р. Белякова). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 10 февраля 2007 г. Хореография в спектакле, режиссёр-педагог
 «Мистерия танго» А. Пьяцолла, либретто В. Нестерова. Саратовский государственный академический театр оперы и балета. Премьера состоялась 22 декабря 2007 г. Постановка балета (совместно В. Нестеровым)
 «Владимир Красное Солнышко» А. Зыков. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2007 г. Автор пьесы, режиссёр и хореограф спектакля
 «Лучшие дни нашей жизни» У. Сароян (режиссёр – А. Плетнёв). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 13 сентября 2008 г.  Хореография в спектакле
 «Гонза и волшебные яблоки» М. Береговая (режиссёр – А. Халилуллин). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2008 г. Хореография в спектакле
 «Сердечные тайны» Б. Хенли (режиссёр – С. Стеблюк). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 14 марта 2009 г. Хореография в спектакле
 «Условные единицы» В. Никифорова (режиссёр – А. Халилуллин). Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 18 апреля 2009 г.  Хореография в спектакле
 «Зима под столом» Р. Топор (режиссёр – В. Сергиенко). Саратовский муниципальный новый драматический театр «Версия». Премьера состоялась 21 апреля 2009 г.  Хореография в спектакле
 «Иллюзион» А. Курейчик (режиссёр – Э. Данилина). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 14 июня 2009 г.  Хореография в спектакле
 «Золушка» А. Спадавеккиа, либретто по одноименному киносценарию Е. Шварца (режиссёр – Г. Магнусов). Саратовский областной театр оперетты. Премьера состоялась 23 декабря 2009 г.  Хореограф-постановщик
 «Dance-class Алексея Зыкова» – пластическая драма. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 21 мая 2010 г.  Либретто, хореография, постановка, подбор музыки
 «Hip-hop – козлята!» В. Ермошкин (режиссёр – Г. Магнусов). Саратовский областной театр оперетты. Премьера состоялась 24 октября 2010 г.  Хореограф-постановщик
 «Золушка» А. Спадавеккиа – либретто по одноименному киносценарию Е. Шварца (режиссёр – Г. Магнусов). Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 12 декабря 2010 г. Хореограф-постановщик (редакция для драматического театра)
 «Сказка про Щелкунчика и мышиного короля» Эрнст Теодор Амадей Гофман (режиссёр – А. Коваленко). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2010 г. Хореография в спектакле
 «Сонеты Шекспира» (по мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») – пластическая драма. Саратовский государственный академический театр оперы и балета. Премьера состоялась 22 января 2011 г. Либретто, хореография, постановка, подбор музыки
 «Чудо святого Антония» М. Метерлинк (режиссёр – А. Халилуллин). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 1 апреля 2011 г. Хореография в спектакле
 «Лейтенант с острова Инишмор» М. Мак-Донах (режиссёр – И. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 28 мая 2011 г. Хореография в спектакле
 «Двенадцать месяцев» С. Маршак. Тамбовский государственный ордена «Знак почета» драматический театр. Премьера состоялась 23 декабря 2011 г. Режиссёр и хореограф спектакля (вторая версия)
 «В некотором царстве» по мотивам русских народных сказок (режиссёр – Ю. Кудинов). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 26 декабря 2011 г. Хореография в спектакле
 «Отелло» У. Шекспир (режиссёр – Л. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 17 февраля 2012 г. Хореография в спектакле
 «Вишневый сад» А. Чехов (режиссёр – С. Стеблюк). Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 22 марта 2012 г.  Хореография в спектакле
 «Забавный случай» К. Гольдони (режиссёр – А. Галко). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 20 июня 2012 г. Хореография в спектакле
 «Чудеса в зимнем лесу» В. Лесовой (режиссёр – И. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 26 декабря 2012 г. Хореография в спектакле
 «Зойкина квартира» М. Булгаков (режиссёр – Г. Аредаков). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 7 марта 2013 г. Хореография в спектакле
 «Брысь!» Я. Дубравин, либретто В. Зимина. Саратовский областной театр оперетты. Премьера состоялась 23 марта 2013 г. Режиссёр и хореограф-постановщик
 «Настоящая комедия» Н. Коуард (режиссёр – С. Стеблюк). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 24 апреля 2013 г. Хореография в спектакле
 «Чайка» А. Чехов (режиссёр – А. Шляпин). Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 22 ноября 2013 г. Режиссёр-хореограф
 «Котёнок по имени Гав» Б. Синкин, либретто Б. Урецкий. Саратовский областной театр оперетты. Премьера состоялась 22 декабря 2013 г. Режиссёр и хореограф-постановщик
 «Спящая красавица» Ч. Уэй (режиссёр – И. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2013 г. Хореография в спектакле
 «Лев Гурыч Синичкин» по мотивам Д. Ленского. Саратовский государственный академический ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва. Премьера состоялась 31 января 2014 г. Режиссёр и хореограф-постановщик
 «Вверх тормашками» К. Драгунская (режиссёр – Л. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 13 декабря 2014 г. Хореография в спектакле
 «Тайна пропавшего снега» К. Драгунская (режиссёр – И. Баголей). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2014 г. Хореография в спектакле
 «Севастопольский вальс» К. Листов, либретто Е. Гальперина, Ю. Анненков. Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 4 июня 2015 г. Режиссёр и хореограф-постановщик
 «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак. Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 19 декабря 2015 г. Режиссёр и хореограф-постановщик, тексты песен (третья версия)
 «Серебряная сказка» М. Бартенев (режиссёр – Э. Данилина). Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 25 декабря 2015 г. Хореография в спектакле
 «Любовь и танец: новое поколение» спектакль-концерт. Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова. Премьера состоялась 20 мая 2016 г. Режиссёр-постановщик, хореографические номера
 «Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана. Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Премьера состоялась 24 декабря 2016 г. Режиссёр-постановщик, либретто, хореография, подбор музыки, голос рассказчика

Признание и награды 
 2003 – Лауреат II областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» (период 2000-.) от молодежной секции Саратовского отделения СТД России «За совокупность хореографических работ в драматическом театре»;
 2003 – Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры «за многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства» (Пр. №1361 от 13.10.2003 г., г. Москва);
 2005 – Лауреат III областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» (период 2002-.) в номинации «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле» (Э. –М. Лабиш «Копилка»);
 2006 – «Благодарность» Губернатора Саратовской области «за добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры области»      (П. Л. Ипатов, 27 марта);
 2006 – Лауреат «Акции по поддержке Российских театральных инициатив» при Совете Президента РФ по культуре и искусству («Персональные поощрения»);
 2006 – «Благодарственное письмо» Саратовского государственного академического театра драмы им. И. А. Слонова «за добросовестный труд и вклад в развитие театрального искусства» (Художественный руководитель театра народный артист России Г. А. Аредаков, директор театра Ю. А. Кравец, 07.07.2006 г.);
 2007 – Лауреат IV областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» (период 2004-.) в номинации «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле» (Ф. Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы»);
 2010 – Почетная грамота управления культуры администрации Энгельского муниципального района за организацию театрализованного представление «Салют, Победа!», посвященное 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Площадь Ленина, г. Энгельс;
 2011 – Благодарность Министерства культуры Саратовской области «за большой вклад в развитие культуры области и в связи с 40-летием основания ансамбля эстрадного танца «Дружба»». Приказ №01-06/16 от 10.03.2011 г.;
 2012 – Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области «за добросовестный труд и высокий уровень подготовки специалистов в сфере искусства»;
 Приказом №354/нк Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. присуждена учёная степень кандидата искусствоведения (17.00.09 – «Теория и история искусства»);
 Лауреат XXI Международного Фестиваля-конкурса CHORUS INSIDE RUSSIA в номинации «Хореография»;
 2016 – Лауреат премии «Высота» для лучших преподавателей высших учебных заведений региона.

Публикации 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
 Зыков А.И. Сонеты Шекспира. Либретто пластического спектакля (пластическая драма). – Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова, 2013. – 50 с.
 Зыков А.И. Владимир Красное Солнышко (Самая долгая ночь). Придуманная история-сказка в двух действиях на основе мифов древних славян. – Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2013. – 52 с.
 СТАТЬИ ДЛЯ ГАЗЕТ:
 Зыков А.И.  Хореограф – это «писатель танцем» / газета «Саратов – СП». – № 66 (1289) от 01.04.2005 г.
 Зыков А.И. Небесное зеркало осетинского танца / «Саратовская областная газета». – № 283 от 15.10.2005 г.
 НАУЧНЫЕ РАБОТЫ:
 В ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ВАК МИНОБРНАУКИ РФ:
 Зыков А.И. К вопросу о культуроформирующей роли пластики в современном театре // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов: ТГУ, 2012. – Т. 112. – № 8. – С. 266-271.
 Зыков А.И. Танец в театральном искусстве античности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов: ТГУ, 2012. – Т. 114. – № 10. – С. 271-275.
 Зыков А.И. Системные свойства танцевально-пластических элементов в драматическом спектакле // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – М: Международный исследовательский институт, 2013. – № 9. – Т. 2. – С. 313-317.
 МОНОГРАФИИ:
 Зыков А.И. Танцевально-пластические средства выразительности драматического актёра]: монография / А.И. Зыков. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. – 108 с.
 В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
 Зыков А.И. Задачи пластического воспитания актёров в контексте музыки и актёрского мастерства и примеры их решения посредством танцевального искусства XX века // Инновационные технологии развития образовательного пространства художественного ВУЗа: материалы Международной конференции. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2008. – С. 221-230.
 Зыков А.И. Массовое и элитарное в танцевальном искусстве (к постановке проблемы) // Диалогическое пространство музыки в меняющемся мире: Сборник по материалам Международной научно-практической конференции. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2009. – С. 258-263.
 Зыков, А.И. Мюзикл: жанр или синтез жанров? // Диалогическое пространство музыки в меняющемся мире: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2010. – С. 238-248.
 Зыков А.И. Развитие искусства как взаимоотношение материального и духовного // Приоритетные направления развития культуры и искусства в социокультурном пространстве: материалы I Международной научно-практической конференции. – Тамбов: ТГУ, 2011. – С. 61-68.
 Зыков А.И. Танец как совокупность пластической выразительности актёра и драматического спектакля в целом // Научный вестник Академии культуры и искусств Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина: межвузовский сборник научных трудов. – Тамбов: ТГУ,  2012. Выпуск 4. – С. 82-92.
 Зыков А.И. Драма и танец. Диалог искусств // Актуальные направления развития сферы культуры и искусства России: тенденции, инфраструктура, инновации: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Тамбов: ТГУ, 2012. – С. 134-142.
 Зыков А.И. Специфика обучения актёрскому искусству: пластическое воспитание (Размышления о некоторых аспектах книги В.М. Фильштинского «Открытая педагогика») // Проблемы исполнительской интерпретации, музыкальной педагогики: Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2012. – С. 202-210.
 Зыков А.И. Быть или не быть: к вопросу драматического диалога пьесы и спектакля // Аналитика культуры. – Тамбов: ТГУ, 2012. – С. 144-149.
 Зыков А.И. Культуроформирующие особенности танца в восточном театре // Спецпроект: аналiз наукових дослiджень: материалы VII Мiжнар. наук.-практ. конф., 14-15 черв.2012 р.: у 7 т. – Днiпропетровськ: Бiла К.О., 2012. – Т. 4. – С. 20-23.
 Зыков А.И., Карцева Г.А. Нравственный аспект диалога пьесы и спектакля в современном театре // Духовно-нравственная культура как фактор модернизации российского общества XXI века (Третьи Хайкинские чтения): материалы Международной научно-практической конференции. – Тамбов: ТГУ, 2013. – С. 146-149.
 Зыков А.И. Основные виды функционирования танцевально-пластических составляющих драматического спектакля // Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. – С. 189-198. 
 Зыков, А.И. В поисках «внутренней формы» танцевально-пластических элементов современного драматического театра // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Институт Стратегических Исследований, 2014. – № 03(62), Ч. II. – С. 298-300.
 Зыков А.И. Пластическая драма как взаимопроникновение сценических искусств // X Международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований» – М.: Научный журнал «Евразийский Союз Учёных (ЕСУ)», 2015. – № 1(18). – С. 132-135.
 Зыков А.И. Театральный «билингвизм» профессии режиссёра пластики и танца // Проблемы художественного творчества и исполнительской интерпретации: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвящённых Б.Л. Яворскому (27‑28 ноября 2014). – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. – С. 31-39.
 Зыков А.И., Девятайкина Н.И. Проблема актуализации классики в современном российском драматическом театре (некоторые наблюдения) // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы: Сб. науч. тр. факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. Вып. III. – М.: Буки-веди, 2015. – С. 174-181.
 Зыков А.И. Место пластики и танца в художественном развитии российского драматического театра: краткий историко-культурный экскурс [Текст] / А.И. Зыков // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы: Сб. науч. тр. факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. Вып. IV. – М.: Буки-веди, 2016. – С. 262-271.
 Зыков А.И. Текст и спектакль: анатомия режиссёрских концептов пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. Вип. 1 (1). – Киев: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 40-51. Ссылка для просмотра: http://txim.history.knu.ua/index.php/TXIM/issue/viewIssue/1/10
 Зыков А.И. Классика на современной сцене: от пьесы к «единому тексту спектакля» (А.Н. Островский) // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. Вип. 2 (2). – Киев: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 38-45. Ссылка для просмотра: http://txim.history.knu.ua/index.php/TXIM/issue/viewIssue/3/12
 Зыков А.И. Классика и современность: роль танцевально-пластических средств выразительности в раскрытии режиссёрской концепции (на примере постановки «Чайки» в Пензенском драматическом театре) // Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития: сборник статей Международной научно-практической конференции, (13 октября 2016 г., г. Омск). В 2 ч. – Ч.2. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 112-116. Ссылка для просмотра: http://os-russia.com/SBORNIKI/KON-134-2.pdf
 ПОСОБИЯ:
 Зыков А.И. Современный танец в театральном институте: учеб.-метод. пособ. для вузов. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2010. – 264 с.
 Зыков А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. – 344 с.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Зыков на сайте Культура Саратова
 фильм-исповедь «Жизнь-театр»
 Алексей Зыков — хореограф, актер, педагог

Выпускники Саратовской театральной школы
Лауреаты премии «Золотой арлекин»
Актёры России
Родившиеся в Пятигорске
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы